Marko Đurišić – calciatore serbo
 Nemanja Đurišić – cestista montenegrino
 Žarko Đurišić – ex cestista sloveno